Olimpia prenume feminin se poate referi la:

Istorie
Oracol grec, sau loc sfânt din Grecia antică

Arhitectură
O sală de concert din Paris
 Stadionul Olimpia din Bălți, Republica Moldova
 Stadionul Olimpia din Satu Mare

Sport
Echipa de fotbal Olimpia Satu Mare

Artă
O pictură de Edouard Manet

Personalități
Mama lui Alexandru cel Mare.

Vezi și
 Olimp
 Listă de zile onomastice
 Olympia

Prenume feminine